Chris Burke er navnet på:

 Chris Burke (skuespiller) (født 1965) - amerikansk skuespiller
 Chris Burke (baseballspiller) (født 1980) - baseballspiller
 Chris Burke (fodboldspiller) (født 1983) - skotsk fodboldspiller

Se også 
 Chris Burke-Gaffney - canadisk sangskriver og producer